Greuth heißen folgende geographische Objekte

in Bayern:
 Greuth (Castell), Ortsteil der Gemeinde Castell, Landkreis Kitzingen
 Greuth (Höchstadt an der Aisch), Ortsteil der Stadt Höchstadt an der Aisch, Landkreis Erlangen-Höchstadt
 Greuth (Kronburg), Ortsteil der Gemeinde Kronburg, Landkreis Unterallgäu
 Greuth (Nürnberg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Nürnberg
 Greuth (Sulzberg), Ortsteil der Gemeinde Sulzberg, Landkreis Oberallgäu

in Österreich:
 Greuth (Gemeinde Arnoldstein), Ortschaft der Gemeinde Arnoldstein, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Greuth (Gemeinde Finkenstein), Katastralgemeinde der Gemeinde Finkenstein am Faaker See, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Greuth (Gemeinde Sankt Jakob im Rosental), Ortschaft der Gemeinde Sankt Jakob im Rosental, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Greuth (Villach), Ortschaft der Statutarstadt Villach, Kärnten
 Greuth (Gemeinde Völkermarkt), Ortschaft der Gemeinde Völkermarkt, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Greuth (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Greuth (Gemeinde Raach), Ort bei Raach am Hochgebirge in Niederösterreich
 Greuth (Gemeinde Fürstenfeld), Ortsteil von Fürstenfeld, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Greuth (Gemeinde Neumarkt), Katastralgemeinde der Gemeinde Neumarkt in Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark
 Greuth (Gemeinde Sankt Marein-Feistritz), Katastralgemeinde der Gemeinde Sankt Marein-Feistritz, Bezirk Murtal, Steiermark

in Italien:
 Greuth (Tarvis), Fraktion von Tarvis, Friaul-Julisch Venetien

Greuth ist der Name folgender Personen:
 Christoph von Greuth († 1482), von 1461 bis 1482 Abt im Kloster St. Blasien im Südschwarzwald

Siehe auch:
 Greith
 Greut
 Greuthermühle
 Kreuth (Begriffsklärung)
 Gereuth